Кубок Ірану з футболу 2021—2022 — 35-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ірані. Титул володаря кубка вперше здобув Нассаджі Мазандаран.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 січня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 січня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ірану на soccerway 

2021—2022
Іран
Іран
2021 в іранському спорті
2022 в іранському спорті